Дру Блајт Баримор () је америчка глумица, рођена 22. фебруара 1975. године у Калвер Ситију (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1980. || || -{Altered States}- || Маргарет Џесап 
|-
| 1982. || Е. Т. ванземаљац || -{E.T. the Extra-Terrestrial}- || Герт || 
|-
| 1984. || Потпаљивачица || -{Firestarter}- || Шарлин „Чарли“ Макги || 
|-
| 1984. || || -{Irreconcilable Differences}- || Кејси Бродски || 
|-
| 1985. || Мачије око || -{Cat's Eye (film)|Cat's Eye}- || Аманда ТачерАлиша Морисон || 
|-
| 1986. || || -{Babes in Toyland}- || Лиса Пајпер || 
|-
| 1989. || || -{See You In The Morning}- || Кати Кудвин || 
|-
| 1989. || || -{Far From Home}- || Џолин Кокс || 
|-
| 1991. || || -{Motorama}- || -{Fantasy Girl}- || 
|-
| 1992. || || -{Waxwork II: Lost in Time}- || вампирова жртва #1 || 
|-
| 1992. || || -{Poison Ivy}- || Ајви || 
|-
| 1992. || || -{Guncrazy}- || Анита Минтир || 
|-
| 1993. || || -{No Place to Hide}- || Тинсел Ханли || 
|-
| 1993. || || -{Doppelganger}- || Холи Гудинг || 
|-
| 1993. || || -{Wayne's World 2}- || Бјерген Кјерген || 
|-
| 1994. || || -{Inside the Goldmine}- || Дејзи || 
|-
| 1994. || || -{Bad Girls}- || Лили Ларонети || 
|-
| 1995. || || -{Boys on the Side}- || -{Holly Pulchik-Lincoln}- || 
|-
| 1995. || || -{Mad Love}- || Кејси Робертс || 
|-
| 1995. || Бетмен заувек || -{Batman Forever}- || Шугер || 
|-
| 1996. || Свако каже волим те || -{Everyone Says I Love You}- || Скајлар Дандриџ || 
|-
| 1996. || Врисак || -{Scream}- || Кејси Бекер || 
|-
| 1997. || || -{Wishful Thinking}- || Лина || 
|-
| 1997. || || -{Best Men}- || Хоуп || 
|-
| 1998. || || -{The Wedding Singer}- || Џулија || 
|-
| 1998. || || -{Ever After}- || Данјел де Барбарак || 
|-
| 1998. || || -{Home Fries}- || Сали Џексон || 
|-
| 1999. || Никад пољубљена || -{Never Been Kissed}- || Џоузи Гелер || 
|-
| 2000. || || -{Skipped Parts}- || -{Fantasy Girl}- || 
|-
| 2000. || || -{Titan A.E.}- || Акима (глас) || 
|-
| 2000. || Чарлијеви анђели || -{Charlie's Angels}- || Дилан Сандерс || 
|-
| 2001. || Дони Дарко || -{Donnie Darko}- || Карен Померој || 
|-
| 2001. || || -{Freddy Got Fingered}- || -{Mr. Davidson's Receptionist}- || 
|-
| 2001. || || -{Riding in Cars with Boys}- || Беверли Донофрио || 
|-
| 2002. || Исповест опасног ума || -{Confessions of a Dangerous Mind}- || Пени || 
|-
| 2003. || || -{Charlie's Angels: Full Throttle}- || Дилан Сандерс || 
|-
| 2003. || Дуплекс || -{Duplex}- || Ненси Кендрикс || 
|-
| 2004. || || -{50 First Dates}- || Луси Витмор || 
|-
| 2005. || || -{Fever Pitch}- || Линдзи Микс || 
|-
| 2006. || || -{Curious George}- || Меги (глас) || 
|-
| 2007. || || -{Music and Lyrics}- || Софи Фишер || 
|-
| 2007. || || -{Lucky You}- || Били Офер || 
|-
| 2008. || Чивава са Беверли Хилса || -{Beverly Hills Chihuahua}- || Клои (глас) ||
|-
| 2009. || Ти га просто не занимаш || -{He's Just Not That Into You}- || Мери
|-
| 2009. || || -{Grey Gardens}- || -{Edith Bouvier Beale}-
|-
| 2009. || Сви су добро || -{Everybody's Fine}- || Рози
|-
| 2009. || || -{Whip It}- || Мери
|-
| 2010. || Љубав на даљину || -{Going the Distance}- || Ерин
|-
| 2014. || Случајно заједно || -{Blended}- || Лорен Ренолдс
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа